Broken Bow ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Broken Bow (Nebraska)
 Broken Bow (Oklahoma)